Die Serie A 1964/65 war die 33. Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Sie begann am 13. September 1964 und endete am 6. Juni 1965. Als Aufsteiger kamen Varese FC, US Cagliari und Foggia Incedit aus der Serie B dazu.

Inter Mailand beendete die Saison als Meister und wurde damit Nachfolger des FC Bologna. Die Qualifikation für den Europapokal der Landesmeister schaffte Inter. Für den Messestädte-Pokal qualifizierten sich der AC Mailand, der AC Turin, ACF Fiorentina und der AS Rom. Über die Coppa Italia sicherte sich Juventus Turin die Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger des folgenden Jahres. In die Serie B mussten der CFC Genua, der FC Messina und Ozo Mantova absteigen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Meistermannschaft 
(in Klammern sind die Spiele und Tore angegeben)

Weblinks 

 rsssf.com Serie A 1964/65
 weltfussball.de Ergebnisse und Tabelle

1964
Fußballsaison 1964/65